Валата има више значења:
 Валата (Авелино), је насеље у Италији у округу Авелино, региону Кампанија
 Валата (Белуно), је насеље у Италији у округу Белуно, региону Венето
 Валата (Порденоне), је насеље у Италији у округу Порденоне, региону Фурланија-Јулијска крајина